Okręty US Navy o nazwie USS "James Madison", pochodzącej od miasta Jamesa Madisona (1751–1836) czwartego prezydenta USA:
 Pierwszy "James Madison"
 Drugi "James Madison" (SSBN-627) był okrętem podwodnym o napędzie nuklearnym typu James Madison, który był w służbie w latach 1964-1992.

Zobacz też 
 USS Madison

James Madison